Кушнірук — українське прізвище, утворене від назви професії кушнір.

Персоналії 

 Кушнірук В'ячеслав Геннадійович — український військовик, молодший сержант Збройних сил України.
 Кушнірук Зіна Антонівна (нар. 1962) — українська журналістка, редактор, заслужений журналіст України.
 Кушнірук Микола Борисович — начальник Управління регулювання діяльності державної авіації України, генерал-майор запасу.
 Кушнірук Олег Васильович — полковник служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Кушнірук Олександр Олександрович (1982—2014) — український військовик, підполковник ЗСУ (посмертно), начальник розвідки 28-ї окремої механізованої бригади.
 Кушнірук Сергій Георгійович (нар. 1956) — український спортсмен (гандбол), тренер.
 Кушнірук Юрій Анатолійович ( 1994) — український метальник списа, чемпіон України.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук